Рубе́н Дарио Лима́рдо Гаскон (; ) — венесуэльский фехтовальщик на шпагах, олимпийский чемпион 2012 года в личном первенстве. Один из двух олимпийских чемпионов в истории Венесуэлы. Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в личном первенстве (2013 и 2018), многократный победитель Панамериканских игр и Панамериканских чемпионатов в личном и командном первенстве. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы с 5 января 2016 года.

Младший Рубена  (род. 1987) также является фехтовальщиком на шпагах, выступал на Олимпийских играх 2008 и 2016 годов, побеждал на Панамериканских играх и Панамериканских чемпионатах по фехтованию.

После победы Рубена на Олимпийских играх 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес наградил Лимардо орденом Освободителя.

Знаменосец сборной Венесуэлы на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Жил и учился в польском городе Гливице, где выступал за местный клуб «Пяст». В 2006 и 2008 годах был чемпионом Польши по фехтованию.

См. также 
 Венесуэла на Олимпийских играх
 Родригес, Франсиско (боксёр)

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Венесуэлы
Олимпийские чемпионы от Венесуэлы
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Панамериканских игр по фехтованию
Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы